Il singolare  del Knoxville Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Bobby Reynolds era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Taylor Dent ha battuto in finale 6–3, 7–6(6) Ilija Bozoljac.

Teste di serie

  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Michael Russell (secondo turno)
  Taylor Dent (campione)
  Kevin Kim (primo turno)

 Jesse Levine (primo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Ryan Sweeting (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2009